Појам Битка за Ростов може да се односи на:
 Битка за Ростов (1941),
 Битка за Ростов (1942),
 Битка за Ростов (1943),